Сехемра-хуитауи Пентини (Пантджени) — фараон Древнего Египта из Абидосской династии эпохи Второго переходного периода.

Пентини (его имя указывает, что он происходил из Тиниса неподалеку от Абидоса) известен только благодаря единственной стеле из известняка, которая была обнаружена в Абидосе У. М. Ф. Питри. Стела посвящена сыну царя Джехути-аа и дочери царя Хотепнеферу. В настоящее время она находится в Британском музее.

Было высказано предположение, что он принадлежит к династии местных царьков, которые в конце эпохи XIII династии в течение недолгого времени правили Абидосом в Среднем Египте, где возникло независимое государство. Это было связано с завоеванием гиксосами Мемфиса, однако данная гипотеза является спорной.

По другой версии, Пентини был современником XV или XVI династии. В Туринском царском папирусе имя Пентини отсутствует.

Туринский папирус (6,6) было шесть лет правления, но на той же строке, что и Сехемкара. Существование этого царя подтверждается некоторыми артефактами, найденными в Бубастисе — царской посуде, найденной в Карнаке; ниломером в Керме в Нубии; а также папирусом Эль-Лахуна (или Иллахуна). Ким Стивен Бардрум Рихольт и Жак Киннер помещают его дальше в династию, наследницу царя Хора I, а вместо него они размещают фараона по имени Нерикара. Стивен Квирк и Ханс Вольфганг Хелк считают, что этого царя следует отождествить с Собехотепом II, так как они действительно имеют одно и то же тронное имя фараона  Сехемра-хуитауи. Юрген фон Бекерат и Детлеф Франке считают, что, напротив, они действительно являются двумя разными царями; остальная часть их титула несопоставима; кроме того, оба они засвидетельствованы в папирусе эль-Лахун (или Иллахун) как два разных фараона. Его личное имя Пентини (или как оно ещё читается — Пантджени) очень необычное и лишь указывает на его происхождение из города Тиниса — главного города VIII (Тинисского) верхнеегипетского нома, возле которого располагался важный некрополь и религиозный центр Абидос. Некоторые египтологи думают, что этот царь царствовал ещё над всем Египтом. Распад Египта на отдельные царства произошёл позднее, в связи с ослаблением центральной власти.

Примечания

Литература 
 
 Kim Ryholt, Adam Bülow-Jacobsen: The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period c. 1800—1550 B.C. (= CNI publications. Bd. 20). Museum Tusculanum Press, Kopenhagen 1927, ISBN 87-7289-421-0, File Abyd/b, S. 392.
 Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen., Artemis & Winkler, München 1997, ISBN 3-7608-1102-7, S. 190—191.
 Thomas Schneider: The Relative Chronology of the Middle Kingdom and the Hyksos Period (Dyns. 12-17). In: Erik Hornung, Rolf Krauss, David A. Warburton (Hrsg.): Ancient Egyptian Chronology (= Handbook of Oriental studies. Section One. The Near and Middle East. Band 83). Brill, Leiden/Boston 2006, ISBN 978-90-04-11385-5, S. 168—196.

Фараоны по алфавиту
Фараоны Абидосской династии
Правители Африки XVII века до н. э.